Принц О́йген () — австро-венгерский дредноут времён Первой мировой войны. Назван в честь принца Евгения Савойского.

«Принц Ойген» был построен в Триесте, а после Первой мировой войны по условиям Сен-Жерменского мирного договора был передан Франции, где использовался в качестве артиллерийской мишени.

Ссылки 
 

Линейные корабли типа «Вирибус Унитис»